Biały krzyż (niem. Weisskreuz) – mieszanina bojowych środków trujących stosowana przez Niemcy w czasie I wojny światowej.
 Biały krzyż – piosenka zespołu Czerwone Gitary z 1969 roku.
 Biały Krzyż – zwyczajowa nazwa Przełęczy Salmopolskiej.
 Polski Biały Krzyż – instytucja w okresie II Rzeczypospolitej